Konrad von Luxemburg ist der Name folgender Personen:

 Konrad I. (Luxemburg) (um 1040–1086), Graf von Luxemburg
 Konrad II. (Luxemburg) (1106–1136), Graf von Luxemburg